FIS Cup w skokach narciarskich 2017/2018 – 13. edycja FIS Cupu, która rozpoczęła się on 1 lipca 2017 w austriackim Villach, a zakończyła 17 marca 2018 w szwedzkim Falun. Zaplanowano rozegranie 25 konkursów, w tym 8 zawodów letnich i 17 zimowych, ostatecznie odbyło się 21 z nich.

Terminarz zawodów zatwierdzony został w maju 2017.

Tytułu bronił reprezentant Polski Paweł Wąsek, który w sezonie 2016/2017 FIS Cup wyprzedził Japończyka Yūkena Iwasę i Słoweńca Aljaža Osterca.

Zaplanowane na 10–11 lutego 2018 zawody przeniesiono z Winterbergu do Rastbüchl. Planowane na 9–11 marca 2018 konkursy w Sapporo zostały odwołane. Nie odbył się również, z powodu zbyt silnego wiatru, kończący sezon konkurs w Falun.

W cyklu zwyciężył Austriak Elias Tollinger, wyprzedzając Niemca Dominika Mayländera i kolejnego reprezentanta Austrii, Markusa Rupitscha.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Bibliografia 
 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2017/2018 w skokach narciarskich